Рахим Абрамов (родился 15 марта 1998 года, Узбекистан; также известен как Rakhim) — российский хип-хоп исполнитель и видеоблогер (тиктокер). Наиболее известен своей песней «Fendi». Самый высокооплачиваемый тиктокер России.

Ранняя жизнь 
Родился 15 марта 1998 года в Узбекистане. Имеет двух братьев.

В юношестве занимался футболом, волейболом, баскетболом. Переехал в Читу для учёбы, однако он не поступил в техникум. Позже Рахим отправился в Москву, чтобы стать программистом.

Карьера 
Учителя истории и изобразительного искусства вдохновили Рахима на создание собственных юмористических роликов, которые он выкладывал в сеть. Абрамов создавал канал на YouTube, но успеха ему он не принёс. В 2018 начал выкладывать короткие ролики в Instagram. В том же году завёл аккаунт в TikTok, который принёс ему известность.

В 2018 году стал героем выпуска шоу «Сердца за любовь», в котором парни выбирали девушек.

В 2018 году во время проведения акции «Доброе сердце» в Сургуте мероприятие вышло из-под контроля: подростки устроили давку из-за бесплатных роллов, в результате чего блогера задержали по обвинению в несанкционированном митинге, но вскоре отпустили.

В 2019 начал записывать первые песни, самой успешной из них стала «Кто тебе сказал?», которую записал за несколько часов. Продюсером песни выступил Slava Marlow.

17 июля 2020 года Рахим выпустил сингл «Fendi».

25 сентября 2020 года была выпущена песня «Milly Rock».

2 октября 2020 года был выпущен видеоклип на песню «Fendi».

В 2020 году стал самым высокооплачиваемым тиктокером по версии Форбс.

В 2021 году в своем ТикТок аккаунте совместно с Samsung объявил конкурс идей для клипа на новый трек Swipe.

В 2021 году вышел совместный с Элджеем трек «URUS». К выходу трека Рахимом был куплен синий Lamborghini Urus, цвет машины является отсылкой к одному из самых популярных треков Рахима «Синий Ламборгини». Также выпустил сингл «Этой ночью», в клипе на который снялась известная тиктокерша Алина Ким.

Конфликты

Ганвест 
В сентябре 2020 года казахстанский рэпер Ганвест выпустил песню «Fendi2», которая полностью копирует припев из песни Рахима «Fendi». Перед выпуском песни Руслан написал: «есть только один оригинал и он мой». Это не понравилось Рахиму в результате чего у них произошёл конфликт.

T-Fest 
Ночью 24 сентября 2020 года Рахим опубликовал отрывок песни «Milly Rock» в Instagram. Фанаты обвинили его в воровстве инструментальной части у T-Fest’а. Позже Рахим опубликовал Instagram-историю, где спросил: «Почему мне пишут, что я своровал твой бит, T-Fest?». The Limba прояснил ситуацию, сказав, что инструментал был взят в лизинг.

Дискография

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашённого исполнителя

Фильмография

Награды и номинации

Участие в качестве актера в клипах других исполнителей

Примечания

Ссылки 

Ютуберы России
Блогеры России
Инстаблогеры России
Тиктокеры России